Guru Agung (Pajar Bulan), een plaats in Indonesië
Guru Agung (Padang Ulak Tanding), een plaats in Indonesië